Bonestell steht für:
 Chesley Bonestell (1888–1986), US-amerikanischer Maler, Designer und Illustrator
 Bonestell (Marskrater), siehe Liste der Marskrater/B
 (3129) Bonestell, Asteroid